Kúibyshev o Kúybyshev puede referirse a:

Lugares 
 Óblast de Kúibyshev, denominación anterior (1935-1991) del óblast de Samara, uno de los sujetos federales de Rusia;
 Kúibyshev, denominación anterior de Samara, ciudad rusa y capital del óblast homónimo;
 Kúibyshev (Novosibirsk), ciudad rusa del óblast de Novisibirsk;